Een gemeente in Slovenië:
 Jezersko (Slovenië)
 Een gemeente in Slowakije:
 Jezersko (okres Kežmarok)